Het Belgische provinciedistrict Tongeren vormt bij de provincieraadsverkiezingen in de Belgische provincie Limburg een tussenniveau tussen het kiesarrondissement Limburg  (dat samenvalt met de provincie Limburg) en de kieskantons Bilzen, Riemst, Tongeren en Voeren. Het voormalige provinciedistrict Bilzen werd bij dit district gevoegd in het kader van het provinciaal kiesdecreet van 2011 waarbij de provinciedistricten zo bepaald werden, dat elk van hen met minstens 6 zetels vertegenwoordigd is in de provincieraad. 
Op dit niveau gebeurt de verdeling van de zetels in de provincieraad op basis van het totaal van de door elke partij behaalde stemmen in de onderliggende kieskantons.

Structuur 

 Het kieskanton Bilzen omvat de gemeenten Bilzen en Hoeselt.
 Het kieskanton Riemst omvat de gemeenten Riemst.
 Het kieskanton Tongeren omvat de gemeenten Tongeren en Herstappe.
 Het kieskanton Voeren omvat de gemeenten Voeren.

Geschiedenis 
Bij de provincieraadsverkiezingen van 2012 kreeg dit district 7 van de 63 zetels van de provincie Limburg toegewezen (voorheen 5 voor Tongeren en 4 voor Bilzen van de 72 voor de hele provincie).

Resultaten provincieraadsverkiezingen sinds 1961 
 (*)1965: ANDERE, 1987: SDU-PDB, 1968: SDU-USD, 1994: AOV, 2018: DéFi

Politiek in Tongeren
Tongeren